Sessegnon ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Sessegnon (* 2000), englischer Fußballspieler
 Stéphane Sessègnon (* 1984), beninischer Fußballspieler